Мария Кончита Алонсо (, наст. имя Мария Консепсьон Алонсо Бустильо, ; род. 29 июня 1957 года, Сьенфуэгос, Куба) — американская актриса и певица.

Ранние годы 
Мария Кончита Алонсо родилась 29 июня 1957 года в городе Сьенфуэгос, Куба. В 1962 году, когда ей было 5 лет, её родители Риккардо Алонсо и Мария Кончита Бустильо переехали в Венесуэлу.

В шоу-бизнес Мария попала в 1971 году, победив на конкурсе «Мисс Тинэйджер Мира», а в 1975 году заняла 5-е место на конкурсе «Мисс мира». После этого она стала топ-моделью и завоевала в Венесуэле популярность как актриса и певица.

Карьера

Музыкальная и кинокарьера 
В 1979 году она выпустила альбом «Love Maniac», который стал «золотым», а одноимённая песня заняла первые места в музыкальных чартах. Затем последовали такие же успешные альбомы «The Witch» и «Dangerous Rhythm». Наибольшую популярность среди испаноязычного населения завоевала её песня «Vamos a Bailar», которую написал известный музыкант Джорджо Мородер в качестве саундтрека к фильму «Лицо со шрамом».

Настоящей звездой Марию сделал альбом «Maria Conchita», а в 1985 году она номинировалась на премию «Грэмми» как «Лучший латинский артист». После этого Мария дебютировала в Голливуде в фильме «Москва на Гудзоне», где её партнёром стал Робин Уильямс. Затем она снялась в таких популярных фильмах, как «Бегущий человек» с Арнольдом Шварценеггером, «Хищник 2» с Кевином Питером Холлом и «Дом духов» с Мерил Стрип и Гленн Клоуз.

Позже Мария принимала участие в фильмах «Поцелуй вампира» с Николасом Кейджем, «Цвета» с Шоном Пенном и сыграла главную роль в бродвейском мюзикле 1995 года «Поцелуй Женщины-Паука».

Общественная деятельность 
Мария Кончита Алонсо принимает участие в сборе средств для благотворительных организаций. Она является убеждённым противником венесуэльского президента Уго Чавеса, которого считает диктатором. В 2008 году она принимала участие в предвыборной кампании Джона Маккейна.

Фильмография

Кино

Телевидение

Ссылки 

 Официальный видеосайт

Исполнители Polydor Records
Исполнители A&M Records
Активисты ЛГБТ-движения
Киноактрисы США